Suillellus queletii, de son nom vernaculaire bolet de Quélet, est une espèce de champignons basidiomycètes du genre boletus famille des Boletaceae.

Description morphologique 
Le chapeau est de couleur variable : brun olivâtre ou roux chamoisé, il peut aussi tirer sur le rouge sombre. 

Les tubes, jaunes au départ, deviennent plus sombres en vieillissant, tirant vers le brun roux. Ils bleuissent s'ils sont lésés. Ils produisent une sporée de couleur olive. 

Le pied est jaune pâle tirant vers le vieil or, et parfois vaguement rougeâtre à la base. Il est lisse, sans réticulation.

La chair, blanche ou jaune au sommet et souvent rouge à la base du pied, bleuit légèrement lorsqu'elle est lésée.

Habitat 
On le trouve dans les forêts de feuillus, notamment sous les hêtres.

Comestibilité 
Ce champignon est comestible sous réserve d'une bonne cuisson.

Liens externes 
 
 
 

Espèce de champignons (nom scientifique)
Queletii
Champignon comestible